Stenby fornborg ligger i naturreservatet Kronskogen-Stenby äng i Eskilstuna Fors församling i Södermanland. Fornborgen är belägen på ett högt berg och är 140 gånger 100 meter stor och mäter 50 meter i diameter. Borgen begränsas av branta sluttningar och 300 meter långa stenmurar som är upp till 2,5 meter höga. I norr och söder kompletterad med ytterligare murar. Vid en arkeologisk utgrävning i början av 1980-talet konstaterades av borgen brunnit någon gång mellan 445 och 500 efter Kristus. Det bedöms som osannolikt att borgen använts som bosättning.

Källor 
 Kresten, P. & Ambrosiani, B. 1992. Swedish Vitrified Forts - a recconassiance study. Fornvännen 87, Stockholm. 
 Hellman, G.A. Reg. över fornlämningar inom Eskilstunastadsområde, nr 73. Karta Hermelin? 1:500. - - RAÄ Rapport1985:6. - - Hermelin. O., V. Rekarne Bd II Pl Nr 9.
 Lorin, O. Ett fornborgsprojekt i Rekarnebygden. Riksantikvarieämbetet 1985:6.

Bilder

Externa länkar 
, Riksantikvarieämbetet.

Fornborgar i Södermanland
Byggnader i Eskilstuna kommun